Atoporhis är ett släkte av skalbaggar. Atoporhis ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Atoporhis